Potton puede referirse a:

 Potton (Bedfordshire), Inglaterra
 Potton (Quebec), Canadá
 Isla Potton, Essex, Inglaterra
 Jean-Christophe Potton